Sanseverino – cognome italiano
 Sanseverino – antica famiglia napoletana
 Alfonso Sanseverino Vimercati (1836-1907) – politico italiano
 Antonello Sanseverino (1458-1499) – nobile italiano, 2º principe di Salerno e capo della Congiura dei baroni
 Aurora Sanseverino (1667-1726) – nobildonna e poetessa italiana
 Barbara Sanseverino (1550-1612) – nobildonna italiana
 Carlo Sanseverino (1847-1919) – politico italiano
 Faustino Sanseverino (1801-1878) – politico italiano
 Federico Sanseverino (1475 circa-1516) – cardinale italiano
 Ferrante Sanseverino (1507-1568) – nobile italiano, 4º principe di Salerno
 Francesco Ferdinando Sanseverino (1723-1793) – arcivescovo cattolico italiano
 Gaetano Sanseverino (1811-1865) – sacerdote e filosofo italiano
 Ignazio Roero Sanseverino (1704-1756) – vescovo cattolico italiano
 Riccardo Sanseverino (XIII secolo) – nobile italiano e vicario imperiale di Federico II di Svevia
 Roberto Sanseverino (1430-1474) – nobile italiano, 1º principe di Salerno
 Roberto II Sanseverino (1485-1509) – nobile italiano, 3º principe di Salerno
 Roberto Sanseverino d'Aragona noto anche come Roberto di San Severino (1418-1487) – condottiero italiano, conte di Colorno e di Caiazzo
 Ruggero Sanseverino (1302-1348) – arcivescovo cattolico italiano
 Ruggero I Sanseverino (XI-XII secolo) – nobile e religioso italiano 
 Stanislao Sanseverino (1764-1826) – cardinale italiano
 Stéphane Sanseverino meglio conosciuto come Sanseverino (1961) – cantante francese
 Turgisio di Sanseverino (XI secolo) – capostipite della famiglia Sanseverino
 Vittorio Sanseverino (1917-2010) – aviatore italiano

Pagine correlate 
 Sambiase Sanseverino
 San Severino